Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rio Open 2015 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 14. und 15. Februar 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Rio de Janeiro